Mein Land steht für:

 Mein Land (Lied), Lied von Rammstein (2011)
 Mein Land (1969), deutscher Film von Heinz Müller 
 Mein Land (2010), deutscher Fernsehfilm von Florian Kern